Serdika – zona di Sofia
 Serdika – stazione della metropolitana di Sofia